Atzmannsdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Atzmannsdorf (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Atzmannsdorf (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Atzmannsdorf (Gemeinde Steinerkirchen), Ortsteil von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Atzmannsdorf (Gemeinde Tamsweg), Ortsteil von Tamsweg, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg

 Wrocławki, Ort in der Gemeinde Papowo Biskupie, Polen